Havbro (plaats), plaats in Denemarken
 Havbro (parochie), parochie in Denemarken